Кри́йва () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Лухамаа.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Миссо.

География 
Расположена у границы Эстонии и России, в 30 километрах к юго-востоку от уездного центра — города Выру. Расстояние до волостного центра — посёлка Вярска — 42 километра. Высота над уровнем моря — 183 метра. На территории деревни и частично на территории России находится озеро Крийва (также Грива, площадь 0,9 гектара).

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 6 человек, национальный состав неизвестен (сету в перечне национальностей выделены не были).

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне было 4 жителя, из них 3 — лица пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Крийва по данным переписей населения СССР и Департамента статистики Эстонии:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 мая 2020 года

История 
В письменных источниках 1558 года упоминается въ дер. Гривахъ, 1585–1587 и 1627 годов — пус. Гривы за Лидовскимъ озеркомъ (пустынь), 1686 года — пус. Грива (пустынь), 1869 года — Гривы, примерно 1920 года — Grivõ, 1922 года — Griiva, 1926 года — Griva, 1939 года — Kriiva.

Деревня существовала уже в XVI веке, в XIX веке имелся также выселок Гривы. В 1977 году они были объединены, в настоящее время территория бывшей пу́стыни не заселена.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету